Delicatesse, forma aportuguesada do termo original alemão do século XIX delikatessen, pelo inglês do mesmo período delicatessen, espécie de restaurante ou loja de comidas finas.
Delicatessen (banda inglesa) da década de 1990.
Delicatessen (banda brasileira) do Rio Grande do Sul.
Delicatessen (filme), produção francesa de 1991.

Outros
Katz's Delicatessen, restaurante em Nova York
La Délicatesse, filme francês de 2011